Crosia (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza
 Crosia (geslacht), een vlindergeslacht